Глогова могу бити:

 Кратине (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Кратине (Витез), насељено мјесто у општини Витез, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ